Le terme ligne 134 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 134 des chemins de fer belge
 Ligne 134 (Chemin de fer slovaque)

Voir aussi 
  

134